Шаповалівська сільська рада — Сумська область, Конотопський район
 Шаповалівська сільська рада — Чернігівська область, Борзнянський район